Laçin, toponimo in azero della città di Berjor
Distretto di Laçin, distretto della Turchia